У Мазовецькому воєводстві є 88 міст, у тому числі 5 міст на правах повіту.

М